Gomphaceae är en familj av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Gomphaceae i ordningen Gomphales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Phallales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Gomphaceae